Tenisový turnaj na okruhu ATP Western & Southern Open 2012 se konal ve dnech 11. až 19. srpna v americkém Cincinnati na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem areálu Lindner Family Tennis Center. Řadil se do kategorie ATP Masters 1000 a byl součástí US Open Series. Odměny činily 3 000 000 USD.

Rekordní pátý singlový titul získala světová jednička Roger Federer po finálové výhře nad druhým hráčem žebříčku a čtyřnásobným finalistou turnaje Novakem Djokovićem v poměru 6–0, 7–6 (9–7). Soutěž čtyřhry vyhrála švédsko-rumunská dvojice Robert Lindstedt a Horia Tecău.

Finanční odměny 
Částky jsou uváděny v amerických dolarech; ve čtyřhře na pár.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Roger Federer (vítěz)
  Novak Djoković (finále)
  Andy Murray (3. kolo)
  David Ferrer (2. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (semifinále)
  Janko Tipsarević (2. kolo, skreč)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  John Isner (odstoupil)
  Mardy Fish (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (odstoupil)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (1. kolo)
  Andy Roddick (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči získali do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Brian Baker
  James Blake
  Lleyton Hewitt
  Sam Querrey

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Ivan Dodig
  Fabio Fognini
  Jesse Levine
  Paul-Henri Mathieu
  Marinko Matosevic
  Serhij Stachovskyj
  Lu Jan-sun
  Jérémy Chardy – jako šťastný poražený
  Alejandro Falla – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
z dvouhry.
  Nicolás Almagro (zranění ramena)
  Juan Carlos Ferrero (zranění nohy)
  John Isner (zranění zad)
  Gaël Monfils (zranění kolena)
  Rafael Nadal (zranění kolena)
  Gilles Simon (zranění ramena)
  Jo-Wilfried Tsonga (zranění kolena)
  Fernando Verdasco (zranění zápěstí)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=10
| RD1-team2= Mardy Fish
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Stanislas Wawrinka
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Milos Raonic
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=65
| RD1-score4-3=4

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Juan Martín del Potro
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=LL
| RD1-team6= Jérémy Chardy
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=12
| RD1-team7= Marin Čilić
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Djoković
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Roger Federer
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Stanislas Wawrinka
| RD2-score2-1=64
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Juan Martín del Potro
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Novak Djoković
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Roger Federer
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2='''79
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Novak Djoković
| RD3-score2-1=0
| RD3-score2-2=67
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2012